La Federation Cup 1978 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 16ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 35 nazionali. Il World Group si è giocato al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia dal 27 novembre al 3 dicembre e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Australia.

Turno di qualificazione

Irlanda, Corea del Sud, Portogallo e Filippine avanzano al Tabellone principale.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia su campi in erba

Finale

Collegamenti esterni